Brixen es el nombre de dos ciudades del Tirol:

 Brixen-Bressanone, Trentino-Alto Adigio, Italia (Brixen es el nombre alemán y Bressanone el italiano).
 Brixen im Thale, Estado del Tirol, Austria.